Esta é lista de municípios da Bahia por PIB per capita, baseada nos levantamentos feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao ano de 2020 (ano-base 2022). A Bahia é uma das 27 unidades federativas do Brasil e é dividida em 417 municípios. O território baiano equivale a 6,64% do brasileiro e com um PIB per capita de R$  (equivalente a 56,91% do PIB per capita brasileiro, que era de  naquele ano), o estado possui a quinta maior área territorial e a décima-oitava maior economia per capita dentre os estados do Brasil.

A cidade com a maior economia per capita da Bahia é São Francisco do Conde, com um PIB de per capita de , seguida por Formosa do Rio Preto com , São Desidério com , Jaborandi com  e Camaçari, com . No final da lista aparecem Novo Triunfo (último) e Mansidão (penúltimo) com um PIB per capita de  e , respectivamente.

Em comparação com o PIB per capita de 2019 houve um aumento de 3,72%. Ao todo, 355 munícipios (85,13%) tiveram ganho no PIB per capita, enquanto 62 (14,87%) tiveram queda, em comparação com o levantamento referente à 2019 (ano-base 2020).

Municípios 
Abaixo a lista de todos os municípios do estado da Bahia, por ordem decrescente a partir da cidade com maior PIB per capita. As variações brutas e percentuais referem-se a comparação com os dados de 2019 (ano-base 2020).

PIB per capita
Bahia
2020 no Brasil
Municípios PIB per capita 2020